BICE puede hacer referencia a las siguientes entidades financieras:

Banco Industrial y de Comercio Exterior (BICE) de Chile
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) de Argentina

Siglas